Büsdorf (Noordrijn-Westfalen)
 Busdorf (Sleeswijk-Holstein)